Фамилија Замудио има више значења:

 Фамилија Замудио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Замудио, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику